Rainer Schulze ist der Name folgender Personen:

* Rainer Schulze (* 1946), deutscher Buchhändler, Sänger, Kabarettist und Politiker (SPD)
 Rainer Schulze (Linguist) (* 1952), deutscher Linguist
 Rainer Schulze-Pillot (* 1951), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Reiner Schulze (* 1948), deutscher Rechtswissenschaftler
 Reiner Schulze van Loon (1922–2006), deutscher Unternehmer und Agenturgründer